Ruthville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ruthville (North Dakota)
 Ruthville (Tennessee)
 Ruthville (Virginia)